Ово је списак највећих и најважнијих градова у Египту.

Види још 
 Списак градова
 Списак градова у Африци
 Списак градова у Азији

Спољашње везе 

 Мапа